Bönpall kan syfta på:

 Bönpall (kyrka)
 Bönpall (sadel)